Та́нковий ко́рпус — основне оперативно-тактичне об'єднання в танкових (бронетанкових) військах ряду держав, який призначений для виконання оперативно-тактичних завдань у складі загальновійськового угруповання військ (танкової або загальновійськової армії), а в деяких випадках і самостійно в тісній взаємодії зі з'єднаннями, частинами і підрозділами інших родів військ і спеціальних військ Сухопутних військ в різних умовах обстановки.

Історія створення

СРСР 
Згідно директиві Народного комісаріату оборони СРСР № 724218сс від 31 березня 1942 р. за квітень 1942 р. було сформовано чотири перших танкових корпуса. Управління, дві танкові бригади і одна мотострілецька бригада – початковий склад корпуса 

На 1 квітня 1942 г. в складі корпуса повинно було нараховуватися 5 603 людини, 100 танків (20 KB, 40 Т-34, 40 Т-60), 20 76,2-мм гармат, 12 45-мм протитанкових гармат, 20 37-мм зенітних гармат, 66 ПТР, 4 120-мм міномета, 42 82-мм міномета и 539 автомашин.

Командирами перших чотирьох бронетанкових об’єднань були призначені: 1-го тк — генерал-майор танкових військ М. Катуков, 2-го тк — генерал-майор танкових військ О. Лізюков, 3-го тк — генерал-майор танкових військ Д. Мостовенко; 4-го тк — генерал-майор танкових військ В. Мішулин.

Вже в процесі формування штатну структуру танкових корпусів почали змінювати. Директивою НКО № 724485 ее від 15 квітня 1942 р. в складі корпуса з’явилася третя танкова бригада того ж складу як і попередні. Тепер в корпусі нараховувалося 150 танків, 40%  з них складали Т-34 і 20% КВ. В тому ж місяці в корпус вели інженерно-мінна рота чисельністю в 106 людей.

Через місяць корпуси були відправлені на фронт. Важкі КВ поставлялися з ЧКЗ, Т-34-76 поставлялися з УВЗ, СТЗ, і заводу №112, а також Т-60 і Т-70.

Згідно директиві НКО № 724485сс від 15 квітня 1942 р. і и № 724486сс від 9 травня 1942 р. було створено ще 8 танкових корпусів: 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й и 15-й. Окрім формування танкових корпусів у системі резервів Ставки ВГК, командування фронтів створило сім танкових корпусів.

Від 29 травня 1942 р. у корпусі змішані бригади були замінені однією важкою танковою бригадою і двома середніми танковими бригадами. Тепер у корпусі було 183 танки. Але через 3 дні склад корпусу змінився і тепер у ньому нараховувався 181 танк.  

Часто Т-34 замінювалися британськими танками МК 2 і МК 3, а корпуса мали строкатий танковий парк. Бойове злагодження фактично не проводилося

Між тим у складі корпусу знов зміни: у склад корпусу включили роту підвезення ГСМ чисельністю 74 людини, а також поштову станцію чисельністю 5 людей. З 13 червня бригади мали 1066 людей і 53 танка, тобто у корпусі  нараховувалося 159 танків.  І 13 серпня в склад корпусу включили гвардійський мінометний дивізіон (штат № 08/83, 250 чол. л / с, 8 артустановок М-13 або М-8), розвідувальний батальйон (штат № 010/389, чисельність 208 осіб, 20 БТР британського виробництва «Універсал» та 12 бронемашин) і мотоциклетний батальйон (штат № 010/353, чисельність 287 осіб). Наступні зміни в склад корпусу були внесені тільки 22 грудня 1942 р.

Всього Ставка сформувала 14 танкових корпусів, а фронти — 11 танкових корпусів.

Німеччина

США

Велика Британія

Структура 

Перелік частин і з'єднань, що входять в танковий корпус і їх штатна чисельність.

Див. також 
 Корпус (армія)
 Танкова армія
 Танкова бригада
 Класифікація танків
 Повітряно-десантний корпус

Джерела 
 Строительство советских бронетанковых и механизированных войск (1941 - 1945)
 Потери Советских танковых армий и корпусов в 1942-1945
 Механізовані війська СРСР
 Танковые сражения. Теория и практика.
 http://tankfront.ru/

Література 
 Игорь Дроговоз. «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУЛАК РККА». Танковые и механизированное корпуса Красной Армии 1932-41 гг. «Техника-молодежи», 1999 г.
 Гот Г., Танковые операции. — М.: Воениздат, 1961

Танкові війська
Військова організація
Корпуси (армія)